Szatmári református egyházmegye
 Szatmári római katolikus egyházmegye
 Szatmári román ortodox egyházmegye